Jan Abramski (1922-2003) – polski duchowny katolicki
 Krzysztof Abramski (ur. 1948) – polski inżynier elektroniki, profesor nauk technicznych
 Paweł Abramski (ur. 1947) – polski polityk, prawnik, poseł